Greven (geslacht), een Nederlands geslacht
Greven (Mecklenburg), een gemeente
Greven (Westfalen), een stad en gemeente